Екстерміна́ція (з ) у біології — докорінне знищення, винищення біологічних видів.

 Екстерміна́ція як термін історії, політології — докорінне винищення народів, етнічних чи релігійних груп, синонім до терміну геноцид.

Посилання